Top of the World kan syfta på:

Musik
 Top of the World (Brandy Norwood-låt)
 [[Top of the World (The Carpenters-låt)|Top of the World (The Carpenters-låt)]] – även inspelad av bland andra Lynn Anderson
 Top of the World (Jill Johnson låt) – en låt av Jill Johnson på albumet Baby Blue Paper 2008
 Top of the World Tour'' – konsertturné av Dixie Chicks 2003

Geografi
 Top of the World Highway – som sammanbinder Alaska, USA med The Yukon, Kanada
 Top of the World Trade Center Observatories – tidigare utsiktspunkt i New York City, New York, USA
 Top-of-the-World, Arizona – census-designated place i Gila County, Arizona, USA
 Mount Everest – världens högsta berg
 Nordpolen – den nordligaste punkten på jorden

Se även
 On Top of the World
 On Top of Your World